Đorđe Đurić (1880–1962) – serbski polityk,
 Đorđe Đurić (ur. 1971) – serbski siatkarz,
 Đorđe Đurić (ur. 1991) – serbski piłkarz.